Velká skála je více či méně kodifikovaný název mnoha velkých skal. 
 Velká skála (přírodní památka, Praha) přírodní památka v Praze-Troji nad pravým pobřežím Vltavy; též název ulice a obytného souboru z roku 1999
 Velká skála (přírodní rezervace, okres Třebíč), přírodní rezervace na levém pobřeží Jihlavy na území obcí Lhánice v okrese Třebíč a Biskoupky a v okrese Brno-venkov
 Velká skála, jedna z vyhlídek na kopci Květnice v Tišnově, chráněném jako přírodní památka
 Velká skála (Bzí), výšinné sídliště chamské kultury u vesnice Bzí v okrese Plzeň-jih
 Velká skála (Švihovská vrchovina) (580,0 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Bzí v okrese Plzeň-jih
 Velká skála (Haltravský hřbet), vyvýšenina jihozápadně od bývalého Valtířova v okrese Ústí nad Labem
 Velká skála u Radyně, horolezecká oblast u hradu Radyně nedaleko Plzně
 jedna z variant výkladu původního významu označení Wisconsin

Viz též
 Hrubá Skála (v místním nářečí se slovo „hrubý“ používalo ve významu „velký“)